Парусный спорт на XXV летних Олимпийских играх. Было разыграно 10 комплектов наград: по три среди мужчин и женщин и четыре в открытом классе. Соревнования проходили в акватории порта Барселоны.

Четыре золота выиграли испанские яхтсмены. Также успешно выступили американцы, они выиграли медали в 9 из 10 видов программы.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Открытые классы

Страны

Результаты

Женщины

Лехнер А-390, парусная доска

Европа, одноместный швербот

470, двухместный швербот

Мужчины

Лехнер А-390, парусная доска

Финн, одноместный швербот

470, двухместный швербот

Открытые классы

Летучий голландец

Звёздный, двухместная килевая яхта

Торнадо, двухместный катамаран

Солинг, килевая яхта

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
Международные соревнования по парусному спорту в Испании